Имерина может означать:

 Имерина — историческое государство на Мадагаскаре.
  — историческая область на Мадагаскаре.
 Двенадцать священных холмов Имерины
  — коммуна на Мадагаскаре.
  — коммуна на Мадагаскаре.
  — коммуна на Мадагаскаре.
 Имерина или  — диалект.
  — род в семействе Огнёвки настоящие.

См. также 
 Мерина (значения)
 Малагасийское королевство